Леньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Леньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Леньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Леньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона